

Mitologia 
 Lilit, personatge mític

Persones 
 Lilith (artista), una Fotògraf d'art i arts visuals holandesa